Beleg van Kawagoe kan verwijzen naar twee belegeringen van kasteel Kawagoe in de regio Kanto te Japan.

 Beleg van Kawagoe (1537)
 Beleg van Kawagoe (1545)